Черноморец е жител на Черноморското крайбрежие. Също така може да се отнася и за:

Населени места 
 Черноморец – град в България
 Черноморец (курорт) – къмпинг и хижа край Варна

Футболни отбори 
 ПСФК Черноморец (Бургас) – футболен отбор от Бургас
 ФК Черноморец (Бургас) – футболен отбор от Бургас, съществувал в периода 1919 – 2006 година
 ПСФК Черноморец Бургас (София) – футболен отбор от София, съществувал в периода 2001 – 2007 година
 ФК Черноморец 1919 (Бургас) - футболен отбор от Бургас
 ПФК Черноморец (Поморие) – футболен клуб от Поморие
 ФК Черноморец (Балчик) – футболен клуб от Балчик
 ФК Черноморец (Бяла) – футболен клуб от Бяла

Футболни стадиони 
 Черноморец (стадион) – стадион в Бургас

Вижте също 
 Черно море (пояснение)